Kon-Tiki kan syfta på:

 Kon-Tiki en flotte som den norske upptäcktsresanden Thor Heyerdahl använde
 Kon-Tiki-museet –  ett museum över Kon-Tikiexpeditionen
 Kon-Tiki (1950) – en norsk-svensk film från 1950
 Kon-Tiki (2012) – en norsk-svensk film från 2012